S300 ou S-300 peut faire référence à :
 S-300, un système mobile multicanal de missiles sol-air russe ;
 Santana S300, une automobile du constructeur espagnol Santana Motor ;
 Setra S 300 NC, un autobus du constructeur allemand Setra.